Соревнования в плавании на 50 метров баттерфляем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 года проводились в бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 24 и 25 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 24 июля в 10:16 по местному времени (UTC+8). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:38, а финал — 25 июля в 18:39.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Переплыв 
Проводился 24 июля между поделившими 16-е место в отборочных заплывах Юри Верлинденом и Никитой Коноваловым.

Полуфиналы

Финал

Примечания 

 ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки).

Ссылки 
 Результаты 

50 м, баттерфляй, мужчины